Gol Marketing tiene una trayectoria de  más de veinte años en el fútbol profesional generando historias de éxito a clubes de fútbol, empresas corporativas y futbolistas profesionales.

Gol Marketing tiene varias unidades de negocio

GOLSTATS

 GolStats es una empresa que mediante un sistema de páginas web y software de última generación, recaba decenas de millones de datos anuales vinculados a video procedentes de partidos de fútbol de diferentes países, para, mediante algoritmos, generar información y contenido a clubes y futbolistas profesionales así como para medios de comunicación.

 Inició en 2013 y ya tiene una participación de mercado en los clubes profesionales de México del 95% que incluye a la Selección Nacional

 GOLSTATS ® RECABA MÁS DE 1,800,000 DATOS POR SEMANA POR LIGA y analiza el rendimiento de  todos los futbolistas en 470 categorías distintas, para determinar la productividad exacta de cada uno de ellos.

GolStats ®presenta la información en una forma muy fácil de usar, que permite:

         * Medir detalladamente la productividad individual de cada jugador y compararla contra la productividad de cada jugador de su posición, de su liga y  de otras ligas.

         * Detectar precisión absoluta, mediante filtros inteligentes que miden el 100% de sus jugadas, a los jugadores con mayor productividad neta de cada país.

www.golstats.com

SPORTS MARKETING

Esta division de Gol Marketing entiende profundamente la agenda comercial y los requerimientos de marketing de las empresas corporativas.

Asesoramos a marcas líderes a alcanzar sus objetivos de ventas mediante estrategias creativas de patrocinios deportivos.
https://web.archive.org/web/20160304221753/http://www.golmarketing.com/html/tournament.html

REPRESENTACIÓN DE ATLETAS
La división de representación de atletas de Gol Marketing representa en Full Managenment 
a futbolistas Elite y Entrenadores.

SPORTS CELEBRITY BRANDING ® 
El sistema Sport Celebrity Branding ® creado por Gol Marketing está diseñado para convertir a celebridades deportivas y equipos de fútbol en marcas, con el objeto de obtener patrocinios y establecer estrategias de co-branding con clientes corporativos.

Este sistema utiliza los sistemas de construcción de marca más avanzados del mundo, y está soportado por estudios de campo en las áreas de :

•	Antropología social
•	Celebrity Branding
•	Psicología
•	Semiótica
•	Lingüística
•	Estudios cualitativo preceptuales

Sports Celebrity Branding ® muestra a las empresas corporativas, en su idioma, los beneficios de  patrocinar y de establecer  una relación comercial de largo plazo con nuestro cliente, ya sea una celebridad deportiva o de un el club de fútbol.

GLOBAL SPORTS EVENTS
Esta división de Gol Marketing desarrolla eventos de marketing deportivo diseñados para generar utilidades a clubfutbolfútbol y sus patrocinadores.
https://web.archive.org/web/20150924022932/http://www.golmarketing.com/html/eventos.html

Torneos Realizados 

 Copa Gol Marketing
 Copa Borrego

Referencias 

Empresas de México